Лондоньо () — испанская фамилия. Известные носители:
 Лондоньо, Даниэль (род. 1995) — колумбийский футболист, защитник.
 Лондоньо, Рикардо (1949—2009) — колумбийский автогонщик.
 Лондоньо, Хосе Сантакрус (1943—1996) — колумбийский наркобарон.
 Лондоньо-Эчеверри, Родриго (Тимолеон Хименес или Тимошенко; род. 1959) — колумбийский революционер, лидер ФАРК.